

Список композицій 

Альбоми Sparks